Чемпионат Люксембурга по футболу 1951/1952 — 38-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1951/1952
Люксембург
Люксембург
1951 год в Люксембурге
Спорт в Люксембурге в 1952 году